

Видавництва «Наше слово 

 Наше слово (видавництво) — видавництво у Лондоні-Мюнхені (1952–1980).

Газети «Наше слово» 

 Наше слово (газета, Мена) - Чернігівська область, Менський район, районний тижневик.
 Наше слово (газета, Полтава) — громадсько-політична газета Полтавської обласної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» (з 2005).
 Наше слово (газета, Польща) — українська газета, тижневик, котру видає Українське Суспільно-Культурне Товариство (УСКТ) у Польщі, Варшава (з 1956).

Журнали «Наше слово» 

 Наше слово (журнал, Австралія) — квартальник Союзу Українок Австралії.
 Наше Слово (журнал, Катеринослав) — часопис Української Соціялдемократичної Партії в Катеринославі (1917).
 Наше Слово (журнал, Лондон) — часопис однойменного видавництва, виходив у Лондоні (1952—1958) і пізніше також у Мюнхені (1970—1980).
 Наше слово (журнал, Полтава) — літературний, громадсько-політичний і науково-популярний ілюстрований журнал. Виходив у Полтаві (1928).

Посилання